El término Presidente puede referirse a:

 Presidente es el que dirige o lidera algo.
Presidente, una cerveza de la República Dominicana.
Presidente grupo musical de rock mexicano formado en el 2014.
Presidente, un juego de naipes también denominado "culo".